Ishihara se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hajime Ishihara
 Makoto Ishihara